District Kirovski (Jekaterinenburg)
 District Kirovski (Noord-Ossetië)
 District Kirovski (Stavropol)